A 2010-es alpesisí-világkupa – női műlesiklás végeredménye.

Végeredmény

Források 
 FIS: Alpine World Cup 2010 ladies' slalom standings

2010-es alpesisí-világkupa